Игнатово — название ряда населённых пунктов в Белоруссии, Болгарии и РФ.

Белоруссия 
 Игнатово — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Игнатово — деревня в Воложинском районе Минской области.

Болгария 
 Игнатово — село в Монтанской области.

Россия

Владимирская область 
 Игнатово — деревня в Киржачском районе.

Вологодская область 
 Игнатово — деревня в Вологодском районе.
 Игнатово — деревня в Борисовском сельском поселении Бабаевского района.
 Игнатово — деревня в Пожарском сельском поселении Бабаевского района.
 Игнатово — деревня в Вытегорском районе.

Ивановская область 
 Игнатово — деревня в Ивановском районе.

Калининградская область 
 Игнатово — посёлок в Неманском районе.

Костромская область 
 Игнатово — деревня в Солигаличском районе.

Красноярский край 
 Игнатово — деревня в Пировском округе.

Москва 
 Игнатово — деревня в Троицком административном округе.

Московская область 
 Игнатово — село в Дмитровском районе.
 Игнатово — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Игнатово — деревня в Орехово-Зуевском муниципальном районе.
 Игнатово — деревня в Павлово-Посадском районе.

Нижегородская область 
 Игнатово — село в Сергачском районе.

Новгородская область 
 Игнатово — деревня в Поддорском районе.

Псковская область 
 Игнатово — деревня в Локнянском районе.
 Игнатово —  деревня в Новоржевском районе.
 Игнатово — деревня в Печорском районе.

Рязанская область 
 Игнатово — деревня в Старожиловском районе.

Тверская область 
 Игнатово — деревня в Андреапольском районе.
 Игнатово — деревня в Бежецком районе.
 Игнатово — деревня в Зубцовском районе.
 Игнатово — деревня в Калининском районе.
 Игнатово — деревня в Кимрском районе.

Тульская область 
 Игнатово — деревня в Заокском районе.

Ярославская область 
 Игнатово — деревня в Брейтовском районе.
 Игнатово — деревня в Мышкинском районе.
 Игнатово — деревня в Ярославском районе.

См. также 
 Игнатово 1-е
 Игнатово 2-е
 Большое Игнатово
 Малое Игнатово